Cordillera steht für:

 „Bergkette“ im Spanischen und Englischen, siehe Kordillere – dort auch zu einzelnen Gebirgen des Namens

 Cordillera Administrative Region, Region der Philippinen
 Cordillera (Colorado), Ort in den USA
 Cordillera (Schiff), deutsches Passagierschiff der HAPAG-Reederei
 Departamento Cordillera, Departamento Paraguays
 Provinz Cordillera (Bolivien), Provinz des Departamento Santa Cruz in Bolivien
 Provinz Cordillera (Chile), Provinz der Región Metropolitana in Chile